La Maison Delamain, une des plus anciennes maisons de cognac et localisée à Jarnac (Charente), est spécialisée dans l’élaboration, l'élevage et le vieillissement de cognac. Elle est fondée en 1824 par la famille Delamain dont les racines charentaises remontent au  avec l’arrivée de l’irlandais James Delamain dans le cognaçais.

L’histoire de la maison 

James Delamain (1738-1800) est issu d'une famille huguenote qui avait émigré en Irlande au 17ième. James revenu à Jarnac en 1759, va fonder avec son beau-père Jean-Isaac Ranson la maison Ranson et Delamain en 1762. Ranson était alors une maison de négoce exportatrice dont la fondation remonte à la création de l'eau-de-vie charentaise.

Les chais Delamain sont situés, en bord de Charente, à côté de l'église Saint-Pierre de Jarnac. Ils datent du , en partie construits sur une crypte voûtée du , à l'emplacement d'un temple protestant ou encore de la première mairie de ville. Les bureaux Delamain sont aménagés dans une maison particulière qui date de 1742.

En 1824, Paul Roullet et Henri Delamain fondent la maison Roullet et Delamain. Ils développent leurs exportations vers l'Angleterre et dans toute l'Europe du Nord.

En 1920, au retour de la guerre, les frères Jacques et Robert Delamain deviennent seuls propriétaires de la maison qui devient alors Delamain et .

En 2017, la Société Jacques Bollinger, propriétaire des champagnes Bollinger, actionnaire minoritaire depuis 1992, devient majoritaire dans le capital de Delamain & .

En juillet 2021, Delamain est élu membre du Comité Colbert, une association portant « la voix du luxe français » et rassemblant alors 90 maisons de luxe. En annonçant l'élection de Delamain, le Comité Colbert a cité « l’histoire, le culte de la tradition, celui de la transmission et cette capacité à donner le temps nécessaire à la confection d’un produit d’excellence ».

Les cognacs Delamain 
La Maison Delamain est spécialisée dans les assemblages de très vieux cognacs exclusivement issus de la Grande Champagne.

Les cognacs de Grande Champagne requièrent un vieillissement particulièrement long. Ils sont placés dans d'ancien fûts de chêne de .

La famille Delamain 

Parmi les scientifiques et poètes, on compte notamment Jacques Delamain, ornithologue de renom qui reçut le prix Montyon 1929 de l'Académie française avec Pourquoi les oiseaux chantent, Maurice Delamain prix Saintour 1969 de l'Académie française avec Plaidoyer pour les mots et Robert Delamain, auteur d'une Histoire du Cognac (aux éditions Stock), œuvre de référence sur le sujet tant pour les historiens que pour les amoureux du cognac.

Voir aussi

Bibliographie 
 Jarnac à travers les âges, Robert Delamain, Paris, 1925.
 Histoire du Cognac, Robert Delamain, Éditions Stock, 1935,  Monographie de référence sur le cognac : histoire, origine du commerce charentais, la distillation, progrès du commerce au , hiérarchie des terroirs, classements par crus, marques, lois
 Le livre du Cognac. Trois siècles d'histoire, Sepulchre, Bruno, Paris, 1983.

Liens externes 
 Site officiel de Delamain et

Notes et références 

Entreprise ayant son siège en Charente
Entreprise de vins et spiritueux
Marque de cognac
Jarnac